Hosseini ist der Familienname folgender Personen:
 Homa Hosseini (* 1988), iranische Ruderin
 Hossein Hosseini, iranischer Fußballspieler
 Jalal Hosseini (Seyed Jalal Hosseini; * 1982), iranischer Fußballspieler
 Fereshteh Hosseini (* 1997), iranische Schauspielerin
 Kambiz Hosseini (* 1975), iranischer Komiker, Moderator, Schauspieler und Schriftsteller
 Khaled Hosseini (* 1965), amerikanischer Schriftsteller und Arzt
 Mahmoud Hosseini Zad (* 1946), iranischer Übersetzer und Schriftsteller
 Majid Hosseini (* 1996), iranischer Fußballspieler
 Mehdi Hosseini (* 1979), persischer Komponist und Musikwissenschaftler

 Reza Hosseini (* 1989), iranischer Radrennfahrer
 Sayed Esmail Hosseini (* 1942), iranischer Radrennfahrer
 Schamseddin Hosseini (* 1967), iranischer Politiker und Geistlicher
 Setareh Hosseini (* 1993), iranischer Schauspieler und Fotograf
 Seyed Mohammad Hosseini (* 1979), iranischer Fußballspieler und Justizopfer, siehe Hinrichtung Seyed Mohammad Hosseini
 Shahab Hosseini (* 1973), iranischer Schauspieler, Filmemacher und Moderator
 Ziba Mir-Hosseini (* 1952), iranische Anthropologin

Siehe auch:
 Hossein